Samsung Galaxy Xcover (GT-S5690) — это первый защищённый от воды и пыли смартфон с классом защиты IP67 производства Samsung, работающий под управлением операционной системы Android. Он был анонсирован и выпущен Samsung в августе 2011 года. На смену Galaxy Xcover пришёл Galaxy Xcover 2 в 2012 году.

Смартфон Galaxy Xcover 3G с четырёхдиапазонным GSM. Он оснащён 3,65-дюймовым ёмкостным сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 16 млн цветов (320x480). Он оснащён 3,15-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой. Он поставляется с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1500 мАч с возможностью горячей замены.

Galaxy Xcover поставляется с операционной системой Android 2.3 Gingerbread.

См. также 
 Samsung Galaxy
 Samsung Rugby Smart

Примечания 

Android
Samsung Electronics
Samsung
Появились в 2011 году в Республике Корея